

Geografia
 Cardin – comune dell'Oklahoma

Persone 

 Adolfo Cardin Fontana – avvocato e politico italiano
 Ben Cardin – politico statunitense
 Pierre Cardin – stilista italiano naturalizzato francese
 Sara Cardin – karateka italiana